Азиатский клубный чемпионат сезона 1994/1995 — 14-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Второй сезон подряд победу в турнире одержал футбольный клуб «Тай Фармерз Банк». Впервые в турнире принимали участие представители бывшего СССР. Также, с этого розыгрыша, за победу команды стали получать 3 очка.

Результаты

Предварительный раунд

Центральная Азия 

Матчи прошли в Маргилане и Фергане, Узбекистан.

Южная Азия 

Матчи прошли в Калькутте, Индия.

Юго-Восточная Азия 
Матчи состоялись с 26 по 30 августа 1994 года в Бандар-Сери-Бегаване, Бруней. Победу в группе одержал  «Кота Рейнджерс», представители Макао и Филиппин неизвестны, результаты матчей не сохранились.

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия 

Матчи состоялись в Дохе, Катар.

Восточная Азия 

Матчи состоялись в Чханвоне, Южная Корея.

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1994/95
Футбол в Азии в 1994 году
Футбол в Азии в 1995 году